Stunkard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stunkard (1922–2014), US-amerikanischer Psychiater
 Horace Wesley Stunkard (1889–1989), US-amerikanischer Parasitologe